Scophthalmus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Rafinesque, 1810. Scophthalmus ingår i familjen varfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Varfiskar
Scophthalmus